Awa steht für:

 Awá (Guajá), indigenes Volk in Brasilien
 Awá (Kwaiker), indigenes Volk in Kolumbien und Ecuador
 Awa (Tokushima), Stadt in der japanischen Präfektur Tokushima
 Awa-gun (Chiba), Landkreis in der Präfektur Chiba
 
 Provinz Awa (Chiba), ehemalige japanische Provinz in Kantō, heute in der Präfektur Chiba
 Provinz Awa (Tokushima), ehemalige japanische Provinz auf Shikoku, heute in der Präfektur Tokushima

Awa ist der Familienname folgender Personen:
 Awa Kenzo (1880–1939), japanischer Kyudo-Meister
 Mohamed Selim El-Awa (* 1942), ägyptischer Verfassungsjurist
 Pius Suh Awa (1930–2014), kamerunischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Buéa
 Zomou Awa (* 1967), ivorische Handballspielerin

AWA steht als Abkürzung für:
 Africa World Airlines, ghanaische Fluggesellschaft
 Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse
 Allgemeines Wehrmachtamt im OKW, siehe Oberkommando der Wehrmacht #Gliederung
 American Wrestling Association, ehemaliger Wrestlingverband in den Vereinigten Staaten
 Anfangswertaufgabe in der Mathematik, siehe Anfangswertproblem
 Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik in der DDR
 Arctic World Archive, Projekt auf Spitzbergen zur Archivierung von Daten über weltweit bedeutende Kulturgüter
 Arbeitskreis Westeuropäische Arbeiterbewegung, eurokommunistischer Arbeitskreis (1976–1980)
 Austrian Writers' Association, österreichischer Schriftstellerverband, siehe Österreichischer Schriftsteller/innenverband
 Autobetrieb Weesen-Amden, Transportunternehmen der Schweizer Gemeinde Amden

awa steht für:
 Awadhi (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache

Siehe auch:
 Aava
 Ava
 Awá

Abkürzung